29 har flere betydninger:

 29 – året 29 e.Kr.
 29 (tal) – tallet mellem 28 og 30
 29 (Ryan Adams-album) – et album af Ryan Adams

Se også
 29'er – en båd